José María Cabral ist der Name folgender Personen:

* José María Cabral (Politiker) (1816–1899), dominikanischer Politiker
 José María Cabral (Regisseur) (* 1988), dominikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 José María Cabral y Báez (1864–1937), dominikanischer Politiker
 José María Cabral Bermúdez (1902–1984), dominikanischer Politiker